FK Atlantas (Futbolo klubas "Atlantas") je bijo profesionalni nogometni klub iz Klaipėda u Litvi.

Povijest 
Osnovan je 1962. godine je Granitas. 

U elitnom razredu je od 2011. godine.

Boje kluba 
 Žuto/plava.

Sezoni

Stadion 
Atlantas domaće utakmice igra na Klaipėdos centrinis stadionas, čiji je kapacitet 5.000 sjedećih mjesta.

Značajni igrači 
  Tomas Ražanauskas (1994. – 1995.)

Treneri 
  Igoris Pankratjevas (2010.)
  Vitalijus Stankevičius (2011.)
  Romualdas Norkus (2012.)
  Sébastien Roques (2012.)
  Konstantin Sarsania (2013. – 2017.)
  Sergej Savčenkov (2017.)
  Rimantas Žvingilas (2017.)
  Igoris Pankratjevas (2017.)
  Algimantas Briaunys (2018.)
  Anatoli Šelest (2018.)
  Viktors Dobrecovs (2019.)
  Donatas Navikas (2019.)

Izvori

Vanjske poveznice 
 A lyga of.str.

Atlantas